Cijambe kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cijambe (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 108,02), Jawa Barat, 
 Desa Cijambe (administrativ by i Indonesien, lat -6,64, long 107,73), Jawa Barat, 
 Kecamatan Cijambe, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cijambe (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 106,62), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar